Берна́р Ляко́мб (; род. 15 августа 1952, Лион) — французский футболист и тренер. Один из лучших игроков в истории французского футбола. По общему количеству мячей в чемпионате Франции занимает второе место с 255 голами, уступая только аргентинцу Делио Оннису. Несмотря на то, что Лякомб был центрфорвардом, он регулярно делал голевые передачи своим партнёрам.

Карьера 
Бернар Лякомб начал свою карьеру в молодёжной команде «Фонтен». В 1969 году он пришёл в клуб «Олимпик Лион», где его партнёром был Эме Жаке, который впоследствии стал его тренером. В 1973 году Лякомб был впервые вызван в состав сборной Франции, а через 5 лет участвовал с ней на чемпионате мира. На мундиале Лякомб забил гол уже на 38-й секунде матча с Италией, ставшим на тот момент самым быстрым голом в истории чемпионатов мира, но это не помогло французам, проигравшим 1:2. Затем последовало поражение от Аргентины и победа над Венгрией. После чемпионата мира, Лякомб принял решение покинуть «Лион». Он перешёл в клуб «Сент-Этьен», но там задержался только на полтора сезона.

В середине сезона 1979—1980 Лякомб перешёл в «Бордо», который тренировал его бывший партнёр по «Лиону», Жаке. С «Бордо» Лякомб выиграл три титула чемпиона Франции и два Кубка Франции, а также дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. В 1982 году Лякомб поехал в составе сборной на чемпионат мира, но там уже во втором матче получил травму. Через два года он стал со сборной чемпионом Европы, после чего принял решение завершить карьеру в сборной.

После завершения карьеры игрока, Лякомб вернулся в «Лион», где с 1988 года работал спортивным директором. В 1996 году Лякомб возглавил клуб в качестве тренера. С ним во главе клуб занял 6-е и дважды 3-е места в чемпионате. В 2000 году Лякомб подал в отставку из-за слишком тяжелой для него работы. Лякомб остался в «Лионе», где занял должность специального советника президента клуба Жана-Мишеля Ола. Также Лякомб сотрудничал с телеканалом OL TV, где работал телекомментатором. Также Лякомб известен своей неприязнью к журналисту телепередачи «100 % Футбол» Пьеру Ману, считая того слишком часто не по делу критикующим игроков «Лиона».

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции: 1973, 1986, 1987
 Обладатель Кубка Альп: 1980
 Чемпион Франции: 1984, 1985, 1987
 Чемпион Европы: 1984

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.yahoo.com
 Профиль на footballplayers.ru
 Профиль Бернара Лякомба на footballdatabase.eu
 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Бордо»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»